Periboea disingi är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Periboea disingi ingår i släktet Periboea och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
disingi